Mispelhoef (boerderij), een rijksmonument in Eindhoven
Mispelhoef (buurt), een buurt in Eindhoven